Klaus Dohrn ist der Name folgender Personen:

* Klaus Dohrn (Bankier) (1905–1993), deutscher Bankier und Kunstsammler
 Klaus Dohrn (Publizist) (1909–1979), deutscher Publizist